1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

1. stoletje | 2. stoletje | 3. stoletje | 4. stoletje | 5. stoletje | 6. stoletje | 7. stoletje 

 Druga stoletja  

Četrto stoletje obsega leta od 301 do vključno 400. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 300 do 399.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po četrtem stoletju so pisana ležeče.

 
04